Flinch — финская группа, образованная в 2003 году в Тампере. Солист Вилле Лииматайнен, младший брат Йонне Аарона, который является солистом группы Negative, уже сменил один состав своей группы. Стиль, в котором они играют, можно определить как глэм-рок`н`ролл с готик-звучанием. 9 апреля 2008 года состоялся релиз их альбома «Irrallaan», после чего группа дала несколько концертов в Финляндии и Германии. B 2012 году группа объявила о безвременном перерыве.

Состав 

Новый состав был объявлен летом 2007 года, еще через три года сменился один из гитаристов. На данный момент в группу входят:

 Вилле Лииматайнен (Ville Liimatainen) — вокал
 Кости Амури (Kosti Amuri) — гитара (с 2010)
 Томми Тенкула (Tommi Tenkula) — бас (с 2007)
 Оскари Сало (Oskari Salo) — ударные (с 2007)
 Хайве (Haiwe) — гитара (с 2007)

Бывший состав 
 Mikko Häkkilä — гитара 
 Олли Лаукканен — гитара
 Тууккa Ханнинен — бас-гитара
 Юссо Валкеала (Juuso Valkeala) — ударные

Дискография

Альбомы 
 Kuvastin (2006)
 Irrallaan (2008)
 Äänet (2011)

Синглы 
 Tuulet (17.8.2005)
 Liikaa (25.1.2006)
 Taivas Tähtiverhoineen
 1986
 Roosa
 Tänä Iltana

Клипы 
 Liikaa
 Taivas tähtiverhoineen

Примечания

Ссылки 
 Official site 
 

Музыкальные коллективы Финляндии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году